Моготес има више значења:

 Моготес (Абасоло), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Моготес (Тизајука), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Моготес (Сан Хулијан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Моготес (Контепек), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику